Tre kronor is Zweeds voor 'drie kronen' en kan verwijzen naar:
 Drie kronen, een nationaal embleem van Zweden
 Tre Kronor (kasteel), een voormalig kasteel in Stockholm
 Zweedse ijshockeyploeg (mannen), bijgenaamd Tre Kronor
 Tre kronor (televisieserie), Zweedse televisieserie (1994-1999).